«Афе́ра по-америка́нски» () — американская криминальная чёрная комедия режиссёра Дэвида О. Расселла, премьера которой состоялась 13 декабря 2013 года. Дата релиза в российском прокате под эгидой дистрибьютора Top Film Distribution — 13 февраля 2014 года. Главные роли исполняют Кристиан Бейл, Эми Адамс, Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс.

Ещё до выхода в прокат критики окрестили фильм одним из ключевых претендентов на премию «Оскар», а на Голливудском кинофестивале он был отмечен сразу двумя призами — за лучшие костюмы и декорации года. На «Золотой глобус» лента была выдвинута в рекордных , разделив триумф с исторической драмой «12 лет рабства»; три оказались победными. Ситуация повторилась с Британской киноакадемией, где фильм, как и «12 лет рабства», был представлен к десяти номинациям и награждён тремя статуэтками. На «Оскар» картина была также номинирована в десяти категориях, в числе которых и «Лучший фильм года».

Сценарий картины, в 2010 году включённый в знаменитый чёрный список лучших сценариев, написан на основе реальных событий — оперативного эксперимента ФБР под кодовым названием Абскам, в результате которого перед судом предстали многие высокопоставленные политические деятели Америки.

Сюжет 
Действие фильма происходит в 1978 году. Кристиан Бейл играет толстого, лысеющего мошенника Ирвинга Розенфельда, который владеет сетью химчисток в Нью-Йорке (в частности, в Бронксе и на Манхэттене). Ирвинг также продаёт подделки картин и выдаёт займы тем, кто не может обратиться в банк.

На вечеринке у бассейна Розенфельд встречает Сидни Проссер (Эми Адамс), бывшую танцовщицу стриптиза, которая приехала покорять Нью-Йорк и работает в журнале Cosmopolitan. Между Ирвингом и Сидни вспыхивает искра на почве любви к творчеству Дюка Эллингтона. Ирвинг настолько увлечён Сидни, что предлагает ей работать вместе.

Сидни выдаёт себя за английскую аристократку леди Эдит Гринсли, которая имеет связи в банковских кругах. Своим обаянием и шармом она очаровывает состоятельных клиентов, так что оборот бизнеса мошенников утроился. Парочка сняла роскошный офис и зарегистрировала компанию London Associates.

Ирвинг любит Сидни, но живёт на два дома. У него есть жена Розалин (Дженнифер Лоуренс) и приёмный сын Дэнни, которого он очень любит. Ирвинг не может уйти от Розалин, которая отказывается дать развод, играя на его отцовских чувствах и угрожая рассказать о преступной деятельности Ирвинга властям.

Однажды в офисе мошенников появляется некто «Риччи», который хочет взять кредит. «Риччи» оказывается агентом ФБР по имени Ричард (Ричи) Димацо (Брэдли Купер). Поймав Сидни на незаконной выдаче кредита, он шантажирует пару и предлагает им сделку со следствием — «сдать» четырёх крупных мошенников в обмен на свободу.

Сидни предлагает Ирвингу бежать за границу вместе с Дэнни, но тот не может на это решиться. Тогда Сидни объявляет любовнику, что закрутит роман с Ричи.

Ирвинг хочет провернуть аферу с выдачей кредитов от лица вымышленного арабского шейха, которого играет его друг, однако один из потенциальных клиентов вдруг предлагает вовлечь шейха в гораздо более крупную сделку с участием мэра Камдена (Нью-Джерси) Кармайна Полито (Джереми Реннер). Тот мечтает о возрождении игорного бизнеса в Атлантик-Сити и создании новых рабочих мест, однако не может получить кредиты у банков. Ричи предлагает втянуть Полито в оперативный эксперимент и выйти с его помощью на коррумпированных политиков.

Ни Ирвингу, ни начальнику Ричи Стоддарду Томпсону (Луи Си Кей) эта затея не нравится, однако Сидни вместе с Ричи реализуют собственный план. Сидни знакомит Ричи с операционисткой в ФБР, которая соглашается перевести 2 миллиона долларов на счёт, с которого агент снимает деньги на подкуп мэра. Он представляет свой план генеральному прокурору США Энтони Амадо (Алессандро Нивола) и тот даёт добро на проведение операции.

Ирвинг и Ричи организуют встречу Полито с шейхом Абдуллой, которого играет агент ФБР Пако Эрнандес (Майкл Пенья), причём на встрече также присутствует криминальный босс Виктор Телледжо (Роберт Де Ниро), представляющий интересы Меира Лански. Телледжо говорит, что для начала сотрудничества шейх должен положить на указанный мафией счёт 10 миллионов долларов, а Полито должен добиться получения для шейха американского гражданства.

Тем временем, Розалин закрутила роман с гангстером Питом Мусейном (Джек Хьюстон) и чуть было не сорвала операцию, проговорившись, что её муж работает на налоговое управление. Пит встречается с Ирвингом и Полито, запугивает Ирвинга и требует от него поскорее перевести деньги. Ирвинг устраивает скандал Розалин, в ходе которого она соглашается на развод.

Полито организует ряд встреч с американскими политиками, которые берут взятки, а Ричи через генерального прокурора получает 2 млн долларов на проведение операции. Во время встречи Ричи, Ирвинга и Сидни с адвокатом мафии Альфонсом Симоне (), тот даёт гарантии, что деньги будут потрачены на подкуп чиновников и другие не вполне законные действия, а агент перечисляет деньги на указанный адвокатом счёт.

Ирвинг отправляется к мэру Полито и признаётся ему в том, что всё это время работал на ФБР, но предлагает план спасения. Как выясняется позже, речь идёт о смягчении тюремного срока для Полито в обмен на возврат денег ФБР. Выясняется, что адвокат мафии, с которым встречался Ричи, на самом деле был подставным лицом, а 2 млн долларов исчезли. На очной ставке Ирвинга и Сидни с Ричи в кабинете генерального прокурора пара мошенников утверждают, что ничего не знают о деньгах и даже утверждают, что всю схему мог «провернуть» сам Ричи. Агента тут же отстраняют от расследования.

Итогом аферы стал громкий процесс с участием влиятельных американских политиков, при этом имя агента Димацо даже не упоминается. Розалин разводится с Ирвингом и начинает жить с Питом. Ирвинг женится на Сидни и открывает собственную картинную галерею.

В главных ролях 
 Кристиан Бейл — Ирвинг Розенфельд (прототип — )
 Эми Адамс — Сидни Проссер (прототип — )
 Брэдли Купер — агент ФБР Ричи Димацо (прототип — Энтони Аморосо-младший)
 Джереми Реннер — мэр Кармайн Полито (прототип — , реальный мэр Камдена, скончавшийся за полгода до выхода фильма в прокат)
 Дженнифер Лоуренс — Розалин Розенфельд (прототип — Синтия Мэри Уайнберг)

В ролях 
 Луи Си Кей — директор ФБР Стоддард Торсен (прототип — Уильям Уэбстер)
 Джек Хьюстон — Пит Мусейн
 Майкл Пенья — Пако Эрнандес
 Элизабет Рём — Долли Полито
 Алессандро Нивола — генеральный прокурор США Энтони Амадо (прототип — )
 Ши Уигхэм — Карл Элвэй
 Коллин Кэмп — Брэнда
 Саид Тагмауи — шейх Ирвина
 Дон Оливьери — девушка
 Эрика Макдермотт — ассистентка Карла Элвэя
 Роберт Де Ниро — Виктор Телледжо (в титрах не указан)

Создание 
Сценарий ленты, озаглавленный вначале «Американское очковтирательство» (), был написан  ещё в 2010 году, и попал в «Чёрный список» лучших сценариев фильмов, не запущенных на тот момент в производство. В январе 2011 года было объявлено, что к проекту присматривается Бен Аффлек, только что поставивший нашумевший триллер «Город воров». Позже Аффлек снял «Операция „Арго“», ставший его самым крупным триумфом, а режиссёрское кресло занял неоднократный номинант на премию «Оскар» Дэвид О. Расселл.

Приступив к работе, Расселл сменил рабочее название своей ленты на «Неизвестный проект Дэвида О. Расселла об Абскаме». В апреле проект обрёл окончательное название — , локализованное в России как «Афера по-американски».

Съёмки картины проходили с марта по май 2013 года в Бостоне и Нью-Йорке. В апреле съёмочный процесс был ненадолго остановлен из-за взрывов на Бостонском марафоне и последующего задержания Джохара Царнаева.

Отзывы 

Когда Дэвид О. Расселл, вскоре после «оскаровского» триумфа своей предыдущей работы, «Мой парень — псих» (Сборник лучиков надежды), объявил о предстоящих съёмках «плутовского кино» с участием , в американской кинопрессе сразу же заговорили об очередном грядущем успехе постановщика. Обозреватели оказались правы: организаторы Голливудского кинофестиваля ещё до официальной премьеры отметили ленту призами за костюмы и декорации, а на интернет-агрегаторе Rotten Tomatoes её рейтинг составляет 92 % «свежести», на основе 277 рецензий критиков, со средней оценкой 8 из 10.
 «Фильм с одним из лучших актёрских составов в этом году. Дерзкое, захватывающее и смешное кино» — Клаудия Пуиг, USA Today
 «Головокружительный, необычайный в своей развлекательности» — Кеннет Туран, Los Angeles Times
 «Дэвид О. Расселл вторгается на территорию Марти Скорсезе с мудрым остроумием Марка Твена и эксцентрикой, достойной Престона Стёрджеса» — Кирк Ханикатт, Honeycutt’s Hollywood (бывший штатный кинокритик The Hollywood Reporter)
Весь актёрский состав был удостоен крайне тёплых отзывов, однако наибольшую похвалу снискала Дженнифер Лоуренс, создавшая образ острой на язык супруги героя Кристиана Бейла. Многолетний рецензент Rolling Stone Питер Трэверс подчеркнул, что эта роль, «вполне вероятно, принесёт Лоуренс новый „Оскар“». Особенно впечатлён Трэверс был исполнением Лоуренс рок-хита группы Wings Live and Let Die.

При подведении киноитогов 2013 года фильм вошёл в подавляющее большинство списков лучших фильмов года, в том числе по версии Американского института киноискусства, газеты New York Times (Энтони Скотт), журнала Time (Ричард Корлисс), бывшего журналиста Village Voice Джима Хобермана и многих других.

Награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
  
  
  

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2013 года
Комедийно-драматические фильмы США
Комедийно-драматические фильмы, основанные на реальных событиях
Криминальные фильмы США
Криминальные фильмы, основанные на реальных событиях
Чёрные комедии США
Фильмы об аферистах
Фильмы о мафии
Фильмы о политиках
Фильмы о ФБР
Фильмы, спродюсированные Меган Эллисон
Фильмы Annapurna Pictures
Фильмы Columbia Pictures